Сергей Сидоренко:
 Сидоренко, Сергей Владимирович (род. 1953) — советский и российский учёный-микробиолог, член-корреспондент РАН (2022).
 Сидоренко, Сергей Павлович (род. 1947) — советский легкоатлет.
 Сидоренко, Сергей Степанович (1916—2013) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.